Bobková ist als weibliche Form des Namens Bobek der Familienname folgender Personen:

 Hana Bobková-Marejková (* 1929), tschechoslowakische Turnerin
 Lenka Bobková (* 1947), tschechische Historikerin
 Miriam Bobková (* 1979), slowakische Hürdensprinterin
 Radka Bobková (* 1973), tschechische Tennisspielerin